Název Havraní potok má více vodních toků:

 Havraní potok (přítok Teplé) – levostranný přítok Teplé v okresech Sokolov a Karlovy Vary
 Havraní potok (přítok Odry) – pravostranný přítok Odry v okrese Nový Jičín
 Havraní potok (přítok Dunaje) – potok v povodí Dunaje v okrese Tachov; pramení na státní hranici s Německem a tvoří českoněmeckou hranici. Na německém území jako Drachselbächl.